Bojko Metodiev Borisov – politico bulgaro
 Ivan Metodiev – calciatore bulgaro
 Vasil Metodiev – calciatore bulgaro
 Vladislav Metodiev – lottatore bulgaro